

Cinema
 L'emigrante – film del 1915 diretto da Febo Mari
 L'emigrante (The immigrant) – film del a917 diretto da Charlie Chaplin
 L'emigrante – film del 1973 diretto da Pasquale Festa Campanile
 L'emigrante (Al-mohager) – film del 1994 diretto da Yusuf Shahin

Letteratura
L'emigrante (Эмигрантка) – romanzo di Ljubov' Dostoevskaja (1912)